Иловице може да се односи на:

 Иловице (Трново, Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Република Српска, БиХ
 Иловице (Трново, Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ